Semilaoma är ett släkte av snäckor. Semilaoma ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Punktsnäckor
Semilaoma